Seyerlen ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Rudolf Seyerlen (1831–1906), deutscher evangelischer Theologe
 Reinhold Seyerlen (1848–1897), deutscher Organist, Komponist und Alpinist